Comitatul Laurens sau Laurens County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Laurens County, Georgia 
 Laurens County, South Carolina